Laguna de Negrillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laguna de Negrillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Laguna de Negrillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar